ASG peut faire référence à :
 alimentation de secours des générateurs, pour un réacteur à eau pressurisée ;
  ;
 Association suisse de golf ;
 Avenir sportif de Gabès, un club tunisien de football ;
  (All Systems Go), un groupe de rock américain ;
 , un éditeur de logiciels, notamment Atempo Live Navigator.